Cambridge har flere betydninger:
 Cambridge – en by i England.
 University of Cambridge – engelsk universitet beliggende i byen Cambridge i England.
 Cambridge (Massachusetts) – en by i den amerikanske delstat Massachusetts, mest kendt for Harvard-universitetet.
 Cambridge (Ohio) – en by i den amerikanske delstat Ohio.
 Cambridge (New Zealand) – en by i New Zealand